Cléry (Côte-d'Or)
Cléry (Savoie)
ook
Cléry-en-Vexin,  Val-d'Oise
Cléry-le-Grand,  Meuse
Cléry-le-Petit,  Meuse
Cléry-Saint-André,  Loiret 
Cléry-sur-Somme,  Somme